Футбо́льный клуб «Ло́отус» Ко́хтла-Я́рве () — бывший эстонский футбольный клуб из города Кохтла-Ярве, в 2004—2005 годах клуб носил название «Ло́отус» Алута́гузе. В переводе с эстонского слово lootus означает надежда.

Клуб был основан в 1998 году и просуществовал 14 лет. 18 декабря 2012 года «Лоотус» объединился с клубом «Алко», создав новообразованный клуб «Ярве».

Результаты выступлений

Игроки, сыгравшие 100 и более матчей в составе команды 
 Виталий Ващенко
 Константин Голицын
 Дмитрий Добровольский

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Футбольные клубы Эстонии, прекратившие существование
Спорт в Кохтла-Ярве